"San Donato", forma italianizada de "São Donato", pode ser:
 Villa San Donato, edificação
 San Donato Milanese, comuna italiana da Lombardia
 San Donato di Ninea, comuna italiana da Calábria
 San Donato di Lecce, comuna italiana da Púglia
 San Donato Val di Comino, comuna italiana do Lácio

Desambiguações de topônimos